Сацебе́ли, также сацибе́ли () — блюдо грузинской кухни, характерный для Грузии соус, приготовленный на основе орехов и фруктов, а также томатов и паприки.

Ингредиенты 
 грецкие орехи
 сок неспелого винограда (т. н. абгор), или граната, или ежевики либо смесь этих соков
 куриный бульон
 чеснок
 красный молотый перец
 имеретинский шафран (бархатцы)
 зелень кинзы
 томаты
 паприка

Описание 
Толченые грецкие орехи разводят уксусом (настоянным на мяте, или же мята добавлена в виде зелени), добавляют бульон (мясной — для мясных блюд, рыбный — для рыбных) или кипяченую воду, рубленый репчатый лук, толченый чеснок, соль, красный перец и зелень. В отсутствие кардобенедикта можно воспользоваться готовой приправой хмели-сунели — в её состав, как правило, кардобенедикт входит.

Употребление 
Этот соус подаётся к жареной или отварной домашней птице — курице, индейке, например, вполне уместно будет подать с сацебели цыплёнка табака. Соус может быть подан как в холодном, так и в тёплом (но не горячем) виде.

Интересные факты 
 10 октября 2006 года в 11:00 около посольства Грузии в Киеве прошла акция «Дружественное украинское сало под грузинским соусом сацебели», которую провело движение «Опора». Акция была проведена в поддержку грузинской стороны в конфликте осени 2006 года между Абхазией и Грузией.

Примечания

Ссылки 
 Кулинарный словарь. Зданович Л. И. 2001
 В. В. Похлёбкин. Кухни наших народов

Грузинская кухня
Соусы
Томатные соусы
Блюда по алфавиту